Bahnhof Passow steht für:
 Bahnhof Passow (Meckl), der Bahnhof in Passow (Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern)
 Bahnhof Passow (Uckermark), der  Bahnhof in Passow (Landkreis Uckermark, Brandenburg)